
Molekulska formula -{C15H10O2}- se može odnositi na:

 Izoflavonoid, klasa polifenolnih jedinjenja
 Neoflavonoid, klasa polifenolnih jedinjenja